Пантоха има више значења:

 Пантоха (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пантоха (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пантоха, Ла Бодега (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пантоха, Материјалес (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пантоха (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пантоха (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пантоха (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику